Хлотар (; ) е името на няколко владели на Франкското кралство. От името Хлотар впоследствие е образувано името Лотар.

 Хлотар I (около 497—561) — крал на Суасон от 511 г., крал на Реймс от 555 г., крал на Париж и Орлеан от 558 г. Четвърти син на крал Хлодвиг I и Клотилда.
 Хлотар II (584—629) — от 613 г. крал на Бургундия, Австразия, Нейстрия и Аквитания. Син на Хилперик I.
 Хлотар III (652—673) — крал на Нейстрия и Бургундия. По-големият син на Хлодвиг II.
 Хлотар IV (717—720) — крал на Австразия. Син на Теодорих III.